Der Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Juli bis zum 3. August 2013 in Kitzbühel stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Washington die Citi Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zum Bet-at-home Cup, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehört, zur höheren Kategorie ATP World Tour 500 gehört.

Titelverteidiger im Einzel war Robin Haase, der die letzten zwei Austragungen in Kitzbühel für sich entscheiden konnte. Im Doppel waren Julian Knowle und František Čermák die Titelverteidiger. Eine Besonderheit in der Doppelkonkurrenz war wieder die Verlosung einer Wildcard an der Seite von Philipp Kohlschreiber. Der Veranstalter verloste diesen Platz in der Aktion Spiel deines Lebens.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 fand am 27. und 28. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2013
2013